Eric Johnson peut désigner :
 Eric Johnson (1954-), un guitariste américain ;
 Eric Johnson (1959-), un guitariste français ;
 Eric Johnson (1966-), un basketteur américain ;
 Eric Johnson (1979-), un acteur canadien ;
 Eric Johnson (1979-), un joueur de football américain ;
 Eric Johnson, un scénariste et producteur de cinéma américain.